Вене́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 28 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 380 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 833,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венем на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венем на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер